

Anno 
 413 o 413 a.C.

Codici 
 413 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Siding Spring Observatory, a Coonabarabran, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 413 – numero